Antena krótka – antena najbardziej zbliżona do dipola. Antenę taką można traktować jako przyłączony do zacisków generatora odcinek przewodzącej linii przesyłowej o długości (l/2)<<λ.

Anteny